Collegio uninominale Lazio 2 - 05 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2017
Collegio uninominale Lazio 2 - 05 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2020